Parque
 Área verde urbana, ou parque urbano
 Área protegida

Ver também 
 Parque nacional
 Parque estadual
 Parque natural